August von Hayek (1871-1928), botaniste autrichien ;
 Friedrich Hayek (1899-1992), économiste de l'École autrichienne ;
 Lynn El Hayek, chanteuse libanaise ;
 Nicolas G. Hayek (1928-2010), entrepreneur suisse-libanais, président du Swatch Group; 
 Nayla Hayek (1951-), fille de Nicolas, femme entrepreneure  à la tête du conseil d’administration de Swatch Group, juge arbitre internationale en équitation, engagée dans Hayek Engineering ;
 G. Nicolas Hayek (alias Nick) (1955-), directeur du Swatch Group, fils de Nicolas G ;
 Marc Alexander Hayek (1971-), directeur de Blancpain, membre de la direction générale du Swatch Group, fils de Nayla, petit-fils de Nicolas G ;
 Salma Hayek (1966-), actrice mexicaine et libanaise.

Homonymie de patronyme
Patronyme arabe
Patronyme austro-bavarois
Patronyme germanique